Рамзан Ахмадов:
 Ахмадов, Рамзан Адланович (1970—2001) — чеченский полевой командир, бригадный генерал ВС ЧРИ.
 Ахмадов, Рамзан Аюбович (род. 1954) — основатель и руководитель ансамбля «Даймохк».